Флаг города Ни́жний Таги́л является официальным символом муниципального образования город Нижний Тагил Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 27 июня 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2485.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 пурпурного цвета, несущее изображение обрамленного венком щитка из городского герба, выполненное жёлтым цветом».

Обоснование символики 
В основу флага положена печать Нижнетагильского завода. Использование печати Нижнетагильского завода показывает роль Демидовых в становлении горнозаводского Урала. Кроме того, сочетание горного дела и металлообработки символизируется рудоискательными лозами и молотом — чекмарем для выделки листового железа соответственно.

Щиток и шлем показывают роль жителей Нижнего Тагила в укреплении оборонной мощи страны, а лавровый венок указывает на трудовую доблесть тагильчан, а также на славу, которую завоевало тагильское железо во всем мире и удерживает позиции до настоящего времени.

Пурпур показывает величие, а также высшее достоинство и верховенство по многим позициям в Свердловской области и России.

Примечания